

События 

 1071 — Филарет Варажнуни создаёт армянское государство
 1071 — Восстание смердов под руководством волхвов в Ростовской земле
 Смерть графа Фландрского Балдуина VI. Война за его владения между Робертом Фризским и вдовой Балдуина Рихильдой, которую поддержали король Филипп I и Евстахий Булонский. Победа Роберта под замком Кассель. Гибель Вильгельма Фиц-Осберна, графа Херефорда.
 Завершение захвата норманнами герцога Роберта византийских и арабских (Фатимидов) владений в Италии. Взятие Бари нормандцами.
 Март — Роман Диоген выступил против сельджуков в Каппадокию.
 19 августа — Битва при Манцикерте. Турки-сельджуки под командованием Алп-Арслана нанесли поражение византийцам в битве при Манцикерте (Маназкерте, Манзикерте) и взяли в плен византийского императора Романа IV Диогена.
 Алп-Арслан отпустил Романа в обмен на несколько городов, в том числе Манцикерт и Антиохию. В Константинополе императором провозглашён Михаил, сын Константина X и Евдокии.
 Захват сельджуками Малой Азии и Армении.
 1071—1078 — император Византии Михаил VII Дука Парапинак (1050-ок.1090).
 К Роману стали стекаться воины. Константин Дука разбил Романа под Амасией и преследовал до крепости Тиропей. На помощь Роману пришёл кетапан Антиохии Хечатур. Андроник Дука вновь разбил Романа. Роман укрылся в крепости Адана и был выдан своими людьми. Романа ослепили и сослали на Прот.
 Михаил Дука по настоянию Михаила Пселла и дяди Иоанна Дуки разделил власть с Евдокией. Октябрь — Михаил поссорился с матерью. Дворцовые стражники объявили его единственным императором. Евдокию вынудили уйти в монастырь. Власть перешла к кесарю Иоанну Дуке.
 1071—1073 — Восстание в Сев.-Зап. Болгарии против Византии под руководством Георгия Войтеха и Константина Бодина. Его подавление византийскими, норманнскими и немецкими войсками.
 Вторжение туркменов в Палестину (вождь — Атсиз).
 1071—1173 — Государство Данишмендидов в Северной Анатолии. В северо-восточной части Малой Азии образовался огузский эмират Данишмендидов с городами Сивас (Себастия), Кайсери (Кесария), Малатья (Мелитина).
 1071—1084 — Эмир Данишменд Гази.
 Набег половцев на Русь (на окрестности Ростовца и Неятина).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1071 году
 Магнус (герцог Саксонии)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1071 году
 Моркар
 Зейнаб
 Вильям Фиц-Осберн
 16 октября — Альмодис де ла Марш, мать Раймунда Тулузского, одного из лидеров 1-го крестового похода
 Доменико I Контарини, 30-й венецианский дож
 Дамиан Целебник — преподобный Русской церкви.
 ал-Хатиб Багдадский, историк Багдада.

Примечания

См. также